304 км, 304-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 304 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Смоленской области. Код 176922.
 304 км — остановочный пункт Приволжской железной дороги в Волгоградской области. Код 615368.
 304 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 583811.
 304 км — пост, Юго-Западная железная дорога (Украина, Сумская область). Код 327330.